Le mot spirituel (du latin spiritualis, de spiritus) peut faire référence :
 à la spiritualité ;
 en herméneutique, aux sens spirituels selon la doctrine des quatre sens de l'Écriture ;
 en philosophie et en religion, au spiritualisme ;
 en politique à la distinction entre temporel et spirituel.